Municipio de Highland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Highland (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Highland (condado de Cass, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Highland (condado de Hettinger, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Highland (condado de Sheridan, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.
 Municipio de Highland (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Highland (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Highland (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Highland (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Highland (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Highland (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Highland (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Highland (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Highland (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Highland (condado de Vermillion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vermillion.
 Municipio de Highland (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Highland (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Highland (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Highland (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Highland (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Highland (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Highland (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Highland (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Highland (condado de Washington, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Highland (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Highland (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Highland (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Highland (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Highland (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Highland (condado de Morris, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Highland (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Highland (condado de Oakland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Highland (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Highland (condado de Wabasha, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.
 Municipio de Highland (condado de Lewis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lewis.
 Municipio de Highland (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Highland (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Highland (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Highland (condado de Defiance, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Defiance.
 Municipio de Highland (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Highland (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Highland (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Highland (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Highland (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.